Bradfield kan syfta på:

Geografi
 Bradfield, Berkshire – en ort i West Berkshire, Berkshire, England
 Bradfield, Devon – en ort i Devon, England
 Bradfield, Essex – en ort i Tendring, Essex, England
 Bradfield, Norfolk – en ort i Norfolk, England
 Bradfield, South Yorkshire – en civil parish i Sheffield, South Yorkshire, England
 Bradfield Combust – en ort i Suffolk, England 
 Bradfield Green – en ort i Cheshire, England 
 Bradfield St. Clare – en ort och civil parish i St Edmundsbury, Suffolk, England 
 Bradfield St. George – en ort och civil parish i St Edmundsbury, Suffolk, England

Personer
 James Dean Bradfield – en brittisk musiker